Aspastes (antic persa Aspasta, elamita Áš-ba-iš-da) relacionat amb "alfals", nom que van portar alguns personatges, destacant:
 Aspaspes, oficial de Darios I el Gran, esmentat per les tauletes de Persèpolis vers el 500 aC.
 Aspapses (sàtrapa), sàtrapa de Carmania.